Molekulska formula -{C15H12O4}- se može odnositi na:

 Hidrangeinska kiselina
 Hidrangenol
 Izolikviritigenin
 Likviritigenin
 Pinocembrin